Могиле́вский —  топонимическая фамилия. Женская форма Могилевская.

Известные носители 
 Могилевский, Абрам Ильич (1875—1964) — русский и советский виолончелист и музыкальный педагог.
 
 
 Могилевский, Анатолий Исаакович (род. 1943) — советский, российский и американский автор и эстрадный исполнитель в жанре шансона.
 Могилевский, Афанасий Григорьевич (1774—1850) — духовный писатель, профессор богословия Харьковского университета.
 Могилевский, Борис Львович (псевдоним; настоящая фамилия Октябрьский; 1908—1987) — русский советский писатель, фронтовой корреспондент.
 Могилевский, Владимир Юрьевич (род. 1970) — немецкий пианист.
 Могилевский, Григорий Александрович (1905—1964) — советский оператор документального кино.
 Могилевский, Давид Яковлевич (1893—1961) — советский виолончелист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Могилевский, Евгений Гедеонович (1945—2023) — советский и российский пианист.
 Могилевский, Евсей Моисеевич (1903—1991) — советский химик.
 Могилевский, Константин Викторович (1953—2020) — украинский художник.
 Николай (Могилевский) (в миру Феодосий Никифорович Могилевский; 1877—1955) — епископ Русской православной церкви, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский.
 
 
 Могилевский, Юрий Борисович (1924—2002) — советский художник.



Топонимы 
 Сельсовет «Могилевский» — муниципальное образование в составе Хасавюртовского района Дагестана.

См. также 
 Могилевское

Примечания